Zbinden est un patronyme suisse d'origine alémanique porté par :
 Ellis Zbinden (1921-2019), aquarelliste genevois ;
 François Zbinden (1871-1936), peintre suisse ;
 Julien-François Zbinden (1917-2021), compositeur, pianiste de jazz suisse.

Patronyme suisse